

Pessoas 
 Marco Aurélio, imperador romano.
 Marco Aurélio (cantor), um cantor brasileiro de música gospel.
 Marco Aurélio Bellizze, ministro do Superior Tribunal de Justiça do Brasil.
 Marcos Aurélio Galeano
 Marco Aurélio Gomes dos Santos, político brasileiro, atual Prefeito de Itanhaém (SP)
 Marco Aurélio Mello, ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil.
 Caso Marco Aurélio, desaparecimento do garoto Marco Aurélio Simon, em 1985.

Desambiguações de antropônimos